leenstelsel (bestuursvorm), ook wel het leenwezen of feodaal systeem, bestaande uit een systeem met leenheren of vazallen
 zie ook: feodalisme, leen (feodalisme)
 Een vorm van Nederlandse studiefinanciering die in 2015 is ingevoerd.